Phoenix Mountain kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Lantau Peak, berg,

USA 

 Phoenix Mountain (berg i USA), North Carolina, Ashe County, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade USAförgreningar